Johann Rudolf Tillier ist der Name folgender Personen:

* Johann Rudolf Tillier (Schultheiss) († 1516), Schweizer Politiker
 Johann Rudolf Tillier (Ratsherr, 1629) (1629–1695), Schweizer Politiker
 Johann Rudolf Tillier (Ratsherr, 1667) (1667–1746), Schweizer Politiker